Major – le principali etichette discografiche a livello mondiale
Major – i principali studi di produzione cinematografica a livello mondiale 
Major – i quattro principali tornei della stagione del golf professionistico
Major – i quattro principali tornei del Grande Slam (tennis)
Major – grado militare: nella maggior parte delle forze armate mondiali corrisponde all'italiano Maggiore; nelle forze armate francesi corrisponde al primo maresciallo delle forze armate italiane
Major – grado militare anglosassone e tedesco corrispondente all'italiano maggiore
MAJOR – manga di Takuya Mitsuda da cui è stato tratto un anime

Persone
Emma Major, nome da sposata di Emma Noble (1971) – modella e attrice britannica
Frank Major, nome d'arte di Ferenc Mayer (1970) – attore pornografico ungherese
Grant Major (1955) – scenografo neozelandese
István Major (1949-2014) – altista ungherese
John Major (1943) – politico britannico
Renaldo Major (1982) – cestista statunitense
Static Major (1974-2008) – cantante statunitense

Cinema 
Major – film del 2013 diretto da Jurij Bykov

Pagine correlate 
Mayor